Bicaz ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
Bicaz, Stadt im Kreis Neamț
Bicaz (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
Bicaz-Chei, Gemeinde im Kreis Neamț
Bicazu Ardelean, Gemeinde im Kreis Neamț

Siehe auch:
 Bekas